Königliche Musikakademie steht für:

 Académie Royale de musique in Paris, Frankreich 
 Königlich Schwedische Musikakademie in Stockholm 
 Royal Academy of Music in London, Vereinigtes Königreich
 Königlich-Ungarische Musikakademie in Budapest
 Koninklijk Conservatorium Den Haag, Niederlande 
 Königliche Musikakademie in Aarhus/Aalborg, Dänemark